Ljestvice petog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2012./13.

1. ŽNL Osječko-baranjska 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 NS Osijek

1. ŽNL Sisačko-moslavačka 

 Izvori: 
 NS Sisačko-moslovačka

1. ŽNL Vukovarsko-srijemska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Zagrebačka

Istok 

 Izvori: 
 ŽNS Zagrebačka, Glasnik 21/2013 
 ŽNS Zagrebačka, Glasnik 01/2013

Zapad 

 Izvori: 
 ŽNS Zagrebačka, Glasnik 21/2013 
 ŽNS Zagrebačka, Glasnik 01/2013

2. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 Zagrebački nogometni savez

2. ŽNL Brodsko-posavska

Centar 

 Izvori: 
 rsssf.com

Istok 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 Slavonac i Stari Perkovci

Zapad 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 

 Izvori: 
 markopolosport.net

2. ŽNL Istarska

Centar 

 Izvori: 
 NSŽ Istarska, Bilten br. 47

Jug 

 Izvori: 
 NSŽ Istarska, Bilten br. 47 
 NK Štinjan Pula

Sjever 

 Izvori: 
 NSŽ Istarska, Bilten br. 47

2. ŽNL Karlovačka 

 Izvori: 
 NS Karlovačka, Službene vijesti 21/2013  
 NS Karlovačka, adresar

2. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 ŽNS Koprivničko-križevačka

2. ŽNL Krapinsko-zagorska 

 Izvori: 
 ŽNS Krapinsko-zagorska

2. ŽNL Međimurska

Istok 

 Izvori: 
 Gool

Zapad 

 Izvori: 
 Gool

2. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Splitsko-dalmatinska 

 Izvori: 
 solin.hr 
 HNK Sloga - 90 godina nogometa u Mravincima 1925. – 2015.

2. ŽNL Virovitičko-podravska 
 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Zadarska 

 Izvori: 
 ŽNS Zadarska

Varaždinska županija

2. ŽNL Varaždinska

Istok 

 Izvori: 
 ŽNS Varaždin

Zapad 

 Izvori: 
 ŽNS Varaždin

1. liga NS Ludbreg 

 Izvori: 
 NS Ludbreg

Poveznice 
 MAXtv Prva liga 2012./13.
 2. HNL 2012./13.
 3. HNL 2012./13.
 4. rang HNL-a 2012./13.
 6. rang HNL-a 2012./13.
 7. rang HNL-a 2012./13.
 Hrvatski nogometni kup 2012./13.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2012./13., 5. rang
  

2012-13
 5